Гандавьюха сутра — одна из наиболее важных сутр буддизма Махаяны, заключительная часть Аватамсака-сутры или «Сутры цветочной гирлянды».

В тексте Гандавьюха сутры описывается образ сети Индры — сеть из драгоценных камней, охватывающая собой весь мир. При этом каждый из каменьев отражал все остальные камни и сам также отражался в них: все в одном, одно во всем, все во всем, одно в одном.

Литература 
 

Буддийские источники